These Foolish Things (Remind Me of You) est un standard de jazz de 1936.
 These Foolish Things est un album de Bryan Ferry sorti en 1973.
 These Foolish Things est un film de Julia Taylor-Stanley sorti en 2006.